Владисла́в Андрее́вич Даванко́в (род. 25 февраля 1984, Смоленск, РСФСР, СССР) — российский общественный и политический деятель, предприниматель. Заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации с 12 октября 2021 года. Первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» с 11 октября 2021 года. Член фракции «Новые люди».

Заместитель Генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» (2018—2021).

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Биография 
Родился 25 февраля 1984 года.

Окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

Позднее получил дополнительное образование в Московской школе управления «Сколково».

В 2017 году стал генеральным директором компании Фонд поддержки образовательных программ «Капитаны России».

С 2018 по 2021 год — заместитель генерального директора Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Занимался развитием уже имеющихся конкурсов, а также поиском, разработкой и внедрением новых проектов.

Политическая деятельность 
19 сентября 2021 года избран депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва.

12 октября 2021 года избран заместителем председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва от фракции «Новые люди».

Как вице-спикер Государственной Думы координирует деятельность комитетов по охране здоровья и культуре. Организует сотрудничество Государственной думы с Парламентской ассамблеей Средиземноморья, законодательными органами Узбекистана, стран Северной Африки, Бельгии, Люксембурга и Мальты.

Санкции 
25 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза. 11 марта 2022 года внесён в санкционный список Великобритании 30 сентября 2022 года был внесён в санкционные списки США. 24 февраля 2023 года внесён в санкционный список Канады как «причастный к продолжающемуся нарушению Россией суверенитета и территориальной целостности Украины».

Также находится в санкционных списках Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии

Оценки 
По мнению спецкора «Медузы» Андрея Перцева, Владислав Даванков — племянник Александра Даванкова, друга Алексея Нечаева и его партнёра по Faberlic. Он помог познакомить Нечаева с Ковальчуками и главой внутриполитического блока Администрации Президента, благодаря чему Нечаева поддерживали в Кремле.

Личная жизнь 
Женат, имеет двоих детей. Дед — Даванков, Вадим Александрович, академик РАН, химик.

Хобби: гольф и стратегическая игра Го.

Награды 
 Благодарность президента Российской Федерации (2019)
 Почётный знак Росмолодёжи
 Грамота к памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию общественной акции взаимопомощи „#МыВместе“»
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Примечания

Ссылки 
 

Политики XXI века
Общественные деятели России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Заместители председателя Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Члены партии Новые люди